Boston Manor bezeichnet:

 eine englische Rockband, siehe Boston Manor (Band)
 eine Haltestelle der London Underground, siehe Boston Manor (London Underground)